Contea di Policastro, antica contea di epoca normanna.
 Golfo di Policastro, ampia insenatura sul Mar Tirreno, amministrativamente divisa in 3 province (Salerno, Potenza e Cosenza) appartenenti a tre regioni diverse (Campania, Basilicata e Calabria). 
 Petilia Policastro, comune della provincia di Crotone in Calabria
 Policastro Bussentino, frazione del comune di Santa Marina, in provincia di Salerno.
 Polykastro, ex comune greco della regione della Macedonia Centrale